Strolz steht für:

 Strolz, Siedlung von Mairist, Gemeinde Sankt Veit an der Glan, Kärnten, siehe Mairist #Lage
 Strolz (Patriziergeschlecht)

Strolz ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Strolz (* 1988), österreichischer Skispringer
 Hubert Strolz (* 1962), österreichischer Skirennläufer
 Jean Baptiste Alexandre Strolz (1771–1841), französischer General und Politiker
 Johann Strolz (1780–1835), österreichischer Jurist, Volkslied- und Mundartforscher sowie Schriftsteller
 Johannes Strolz (* 1992), österreichischer Skirennläufer
 Martin Strolz (1932–1994), österreichischer Skirennläufer
 Matthias Strolz (* 1973), österreichischer Unternehmer und Politiker (NEOS)
 Norbert Strolz (1922–1990), österreichischer Maler
 Walter Strolz (1927–2022), österreichischer Verlagslektor und Philosoph